Chobot bezeichnet

Ortschaften
 Chobot, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
 Chobot, Ortschaft in der Stadt-und-Land-Gemeinde Halinów, Powiat Miński, Polen
 Chobot, Ortschaft in der Stadt-und-Land-Gemeinde Niepołomice, Powiat Wielicki, Polen
 Chobot, Ortschaft in der Landgemeinde Bolesławiec, Powiat Wieruszowski, Polen
 Chobot, Ansiedlung in der Gemeinde Kuklík, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Chobot, Ansiedlung in der Gemeinde Nemojany, Okres Vyškov, Tschechien
 Chobot, Ansiedlung in der Gemeinde Sepekov, Okres Písek, Tschechien
 Chobot, Ansiedlung in der Gemeinde Vlašim, Okres Benešov, Tschechien

Gewässer
 Chobot, Teich bei Dolní Benešov, Okres Opava, Tschechien
 Chobot, Teich bei Nemojany, Okres Vyškov, Tschechien
 Chobot, Teich bei Sepekov, Okres Písek, Tschechien
 Chobot, Teich bei Dubec,  Okres Tachov, Tschechien
 Chobot, rechter Zufluss zur Bělá in Tschechien

Personen
 Dagmar Chobot (* 1946), österreichische Galeristin
 Emanuel Chobot (1881–1944), polnischer Politiker
 Manfred Chobot (* 1947), österreichischer Schriftsteller